B-26 ha sido el identificador de dos diferentes bombarderos estadounidenses:

 El Martin B-26 Marauder, retirado del servicio en 1947.
 El Douglas A-26 Invader, que recibió la denominación B-26 desde 1948.